Stanković es un apellido serbocroata que puede hacer referencia a:

 Dejan Stanković, futbolista serbio.
 Jovan Stanković, futbolista serbio.
 Borislav Stanković, jugador de básquetbol y dirigente deportivo.
 Branko Stanković, futbolista serbio.
 Borisav Stanković, escritor serbio.
 Kornelije Stanković, compositor serbio.
 Zoran Stanković, político serbio.
 Aca Stanković, deportista serbio de salto con garrocha/pértiga.
 Milić Stanković, nombre real del pintor serbio Milić od Mačve.
 Marko Stankovic, futbolista austríaco.
 Mato Stanković, entrenador croata de futsal.